Соссе () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Соссе () — коммуна во Франции, департамент Манш
 Соссе () — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена
 Соссе () — коммуна во Франции, департамент Эр и Луар

Персоналии 
 Соссе, Фредерик (род. 1969) — французский предприниматель и автогонщик-любитель.
 Шантепи де ла Соссе, Пьер Даниэль (1848—1920) — нидерландский протестантский теолог и историк религии.